BME Recordings это звукозаписывающий лейбл, основатели которого — друзья и деловые партнёры: Lil Jon, Rob Mac, Emperor Searcy и Vince Phillips. Официально Warner Bros. Records является дистрибьютором BME, однако, Лил Джон, The East Side Boyz и Oobie пользуются услугами лейбла TVT Records, а Lil Scrappy — G-Unit Records. Это упоминается во многих песнях исполнителей.

Исполнители 
 BHI
 Crime Mob
 E-40
 The East Side Boyz
 Lil Jon
 Lil' Scrappy
 Min
 Kandi Burruss
 Oobie
 Shawty Putt
 Chyna Whyte

Бывшие исполнители, но всё ещё участники BME Click 
 Bohagon
 Trillville

Дискография

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США
Хип-хоп-лейблы